

Persone 
Gordon Morison (m. 2000) – illustratore e grafico statunitense
Samuel Eliot Morison (1887-1976) – ammiraglio e storico statunitense
Steve Morison (1983) – calciatore gallese

Pagine correlate
Morrison